Alexandre Widmer, mixeur français ;  
 Ariane Widmer Pham (1959-), architecte et urbaniste suisse ;
 Carl Widmer (1900-19??), gymnaste suisse ;  
 Daniel Widmer (1953-), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ;  
 Eveline Widmer-Schlumpf (1956-), femme politique suisse ;  
 Guillaume Widmer (1906-1968), haut fonctionnaire français ;  
 Hans Widmer (1941-), philosophe et homme politique suisse ;   
 Kristian Widmer (1967-), producteur de films et de télévision suisse ; 
 Hans P. Widmer ou P.M. (1947-), penseur et écrivain suisse de langue allemande ;  
 Heidi Widmer (1991-), fondeuse canadienne et suisse ;
 Henri-Auguste Widmer (1853-1939), médecin, mécène et collectionneur d'art suisse ;  
 Jean Widmer (1929-), graphiste suisse ;   
 Martin Widmer (1972-), artiste suisse ;  
 Pierre Widmer (1912-1999), pasteur français ;   
 Rosmarie Widmer Gysel (1956-), femme politique suisse ;  
 Samuel Widmer (1767-1831), industriel suisse ;  
 Silvan Widmer (1993-), footballeur suisse ;  
 Urs Widmer (1938-2014), écrivain, dramaturge et traducteur suisse.    

Patronyme suisse
Homonymie de patronyme